Heinrich Salmuth – teologo, pastore protestante e accademico tedesco
 Johann Salmuth – teologo e predicatore tedesco